Waldleiningen – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kaiserslautern
 Waldleiningen – pałac